Ekaterina Makarova e Bruno Soares eram os atuais campeões, mas Makarova decidiu não participar. Bruno jogou ao lado de Anabel Medina Garrigues, mas perderam para Abigail Spears e Santiago González nas semifinais. Andrea Hlaváčková e Max Mirnyi conquistaram o título, derrotando Spears e González na final por 7–6(7–5), 6–3.

Cabeças de chave 

 Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (Primeira rodada)
 Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Segunda rodada)
 Julia Görges /  Rohan Bopanna (Primeira rodada)
 Květa Peschke /  Marcin Matkowski (Quartas de final)

<li> Anabel Medina Garrigues /  Bruno Soares (Semifinais)
<li> Lisa Raymond /  Jean-Julien Rojer (Segunda rodada)
<li> Andrea Hlaváčková /  Max Mirnyi (Campeões)
<li> Liezel Huber /  Marcelo Melo ''(Quartas de final)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas 
 Chave de duplas mistas

D
US Open - Duplas mistas
Competições desportivas mistas